Das Bluenose Squash Classic 2010 fand vom 2. bis 7. Februar 2010 in Halifax, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und mit 40.000 US-Dollar dotiert. Parallel fanden die Case Swedish Open statt.

Titelverteidiger war David Palmer, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Das Endspiel gewann Thierry Lincou mit 11:2, 10:12, 11:8 und 12:10 gegen Daryl Selby.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt David Phillips einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2010